Brother — альбом ирландской поп-группы Boyzone, вышедший в 2010 году.
 Brother — японская транснациональная корпорация, основанная в 1908 году.
 «Brother» — песня группы Alice in Chains.